Schulschrift bezeichnet:

eine in Schulen gebräuchliche Schreibschrift, siehe Ausgangsschrift
historisch einen meist jährlich von Schulen veröffentlichten Bericht (oft mit wissenschaftlichen Abhandlungen), siehe Schulprogramm (historisch)

Siehe auch: